

Toponymie

Reszki est un village dans la voïvodie de Mazovie
Reszki est un village dans la voïvodie de Podlachie
Reszki est un village dans la voïvodie de Poméranie
Reszki est un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie